Johann Wilhelm von Sachsen ist der Name folgender Personen:

* Johann Wilhelm (Sachsen-Weimar) (1530–1573), Herzog von Sachsen-Weimar
 Johann Wilhelm von Sachsen-Altenburg (1600–1632), Herzog von Sachsen-Altenburg und Herzog von Jülich-Kleve-Berg
 Johann Wilhelm (Sachsen-Eisenach) (1666–1729), Herzog von Sachsen-Eisenach 
 Johann Wilhelm (Sachsen-Jena) (1675–1690), Herzog von Sachsen-Jena
 Johann Wilhelm von Sachsen-Gotha-Altenburg (1677–1707), Prinz von Sachsen-Gotha-Altenburg und General
 Johann Wilhelm von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1726–1745), Prinz von Sachsen-Coburg-Saalfeld